Oʻzbekiston PFL (2013) – 22. edycja najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Uzbekistanie. W rozgrywkach wzięło udział 14 drużyn, grając systemem kołowym w 2 rundach. Beniaminkami były drużyny Soʻgʻdiyona Dżyzak i FK Guliston. Tytuł zdobyła drużyna Bunyodkor Taszkent, dla której był to 5. tytuł mistrzowski. Tytuł króla strzelców zdobył Ołeksandr Pyszczur, który w barwach klubu Bunyodkor Taszkent strzelił 19 goli.

Tabela końcowa

Najlepsi strzelcy

Zobacz też 

 Oʻzbekiston PFL

Przypisy

Bibliografia 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Uzbekistanie
2013 w piłce nożnej
2013 w Uzbekistanie